Макарихин — русская фамилия.

Известные носители:
 Макарихин, Валерий Павлович (1946—2003) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Макарихин, Игорь Юрьевич (род. 1964) — российский физик, доктор физико-математических наук.